Storbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Storbergstjärnen, sjö i Ludvika kommun,  (1,9 ha)
Storbergstjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Storbergstjärnen, Dalarna, sjö i Rättviks kommun, 
Storbergstjärnarna, sjö i Ljusdals kommun, 
Storbergstjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (8,24 ha)
Storbergstjärnen (Ängersjö socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun, 
Storbergstjärnen (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (10,4 ha)
Storbergstjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Storbergstjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Storbergstjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (4,81 ha)
Storbergstjärnen, Norrbotten, sjö i Överkalix kommun,  (7,36 ha)
Storbergstjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (12,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn